Autumn in New York (jazzstandard), een jazzstandard uit 1934
 Autumn in New York (film), een Amerikaanse film uit 2000